Niederschlag bezeichnet:

Naturwissenschaften:
 Niederschlag, in der Meteorologie Wasser, das in flüssiger oder fester Form auf die Erde fällt
 Ausfällung, in der Chemie das Abscheiden eines Feststoffs aus einer Flüssigkeit
 das Ergebnis einer Kondensation von Dämpfen auf einer Oberfläche

Ort:
 Ortsteil Niederschlag (Bärenstein) der Gemeinde Bärenstein (Erzgebirge), Erzgebirgskreis, Sachsen

Weiteres:
 Heribert Niederschlag (* 1944), deutscher Moraltheologe
 Knockout (Sport), ein wirksamer Treffer bei einer physischen Auseinandersetzung
 Niederschlag (Band), eine Neue-Deutsche-Härte-Band
 Grube Niederschlag, ein 2013 eröffnetes Bergwerk in Oberwiesenthal, Sachsen